Bernardo, margrave de Baden (nacido Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft; Baden-Wurtemberg, Alemania, 27 de mayo de 1970) es un príncipe y aristócrata alemán. Es el actual jefe del Gran Ducado de Baden, desde la muerte de su padre, Maximiliano Andrés, el 29 de diciembre de 2022. Después de la muerte de su padre, se convirtió también en duque de Zähringen. Es también miembro de la Casa Real de Baden desde su nacimiento. Es primo hermano del actual rey Carlos III del Reino Unido. 

Fue el príncipe heredero al Gran Ducado de Baden más longevo, ya que estuvo en el cargo durante sus primeros 52 años de su vida. 

Es tataranieto de los difuntos reyes-emperadores Francisco José I de Austria e Isabel de Baviera. Por línea paterna es tataranieto en tercer grado de la reina Victoria del Reino Unido y del príncipe consorte Alberto. 

Ha tenido el tratamiento de su alteza real desde su nacimiento. 

Cómo descendiente de antiguos miembros de la familia real británica y de la familia real danesa es ocupante un puesto en la línea de sucesión al trono británico y de los reinos de la Mancomunidad de Naciones , al igual que en la línea de sucesión al trono danés.

Biografía

El príncipe Bernardo nació en Schloss Salem, Salem, Baden-Württemberg, Alemania, y es el segundo y primer varón de los hijos del difunto Maximiliano, margrave de Baden, y su esposa, la archiduquesa Valeria de Austria-Toscana. Por línea paterna, es bisnieto de los príncipes Andrés de Grecia y Dinamarca y de su esposa, Alicia de Battenberg. Su tío en segundo grado es el difunto príncipe Felipe, duque de Edimburgo, príncipe consorte del Reino Unido (1952-2021).

Tiene tres hermanos más:
Princesa María Luisa Isabel Matilde
Príncipe Miguel Maximiliano Andrés de Baden 
Príncipe Leopoldo Maximiliano Cristián Luis Clemente Huberto de Baden.
Cuando las finanzas de la familia entraron en problemas en la década de 1990, Bernhard Prinz von Baden abandonó sus estudios de administración de empresas y derecho en Hamburgo y se encargó de la reestructuración de la fortuna familiar. En 1998, Bernhard Prinz von Baden fue designado por su padre como representante general de los bienes de la familia y desde entonces ha estado al frente de los negocios de la casa. Dirige la silvicultura y participa en la gestión de la bodega para la conservación de la variedad de uva Müller-Thurgau . 
En el curso de la renovación, la familia renunció a varias participaciones de la empresa y se separó de tres de sus cuatro castillos:

Información profesional
Abogado comercial de formación, estudió administración de empresas y derecho en Hamburgo y Suiza. El príncipe Bernhard administra las propiedades familiares, incluido el castillo de Staufenberg y las bodegas margravinas dedicadas a la conservación de la variedad de uva Müller-Thurgau. En los años 2000 y 2009, supervisó la transferencia de muchos bienes familiares, incluido el castillo de Eberstein y partes de Schloss Salem, al Estado alemán para estabilizar las finanzas de la familia.

Entre 2003 y 2011, el Príncipe Bernardo también fue presidente del Internationaler Club Baden-Baden, que dirige las carreras de caballos internacionales de Baden-Baden y que organiza el Gran Premio de Baden

A través de su abuela paterna, la princesa Teodora, Bernardo era sobrino nieto del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. El duque iba a menudo a Alemania para disparar con la familia. En 2021, Bernhard fue uno de los 30 dolientes en el funeral de su tío abuelo en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor. También asistió al funeral de estado de la reina Isabel II en la Abadía de Westminster, Londres, el 19 de septiembre de 2022, con su madre y su esposa.

Jefe del Gran Ducado de Baden (Margraven de Baden)
Bernardo dejó de ser príncipe heredero de Baden tras la muerte de su padre, Maximiliano Andrés, el 29 de diciembre de 2022, se convirtió en jefe de la antigua gran casa ducal de Baden, y pretendiente al trono de Baden. Ascendió al trono bajo el nombre de Bernardo I. Después del fallecimiento de su padre pasó a ser conocido como su alteza real el margrave de Baden, duque de Zähringen.

Matrimonio y descendencia

Se casó con Stephanie Anne Kaul (nacida el 27 de junio de 1966 en Uelzen), hija de Christian Kaul y de su esposa, Hannelore Scheel, en una ceremonia civil el 22 de junio de 2001 y una ceremonia religiosa al día siguiente. El matrimonio fue reconocido como dinástico por su padre.

La pareja tiene tres hijos:

Leopold Bernhard Max Michael Ernst-August Friedrich Guillaume (nacido el 18 de mayo de 2002 en Ravensburg), príncipe heredero de Baden.
Friedrich Bernhard Leopold Christian Berthold Christoph (nacido el 9 de marzo de 2004 en Ravensburg )
Karl-Wilhelm Bernhard Max Alexander Ernst-August Heinrich-Donatus Mathais (nacido el 11 de febrero de 2006 en Ravensburg)
La familia vive en Linzgau, cerca de Schloss Salem. Leopoldo de Baden

Títulos, tratamientos y decoraciones
1970-29 de diciembre de 2022: Su alteza real el príncipe heredero de Baden.
29 de diciembre de 2022-presente: Su alteza real el margraven de Baden.
Título oficial: Su alteza real el margraven de Baden, duque de Zähringen.

•Decoraciones:

Bernardo I de Baden es también:

•Gran Maestre de la Orden de la Fidelidad (Casa de Baden) 

•Gran Maestre de la Orden de Berthold I ( Casa de Baden )

Membresía
Miembro del Patronato de la Fundación Heinz Sielmann.
Miembro del Patronato de la Fundación Cultural de Festspielhaus Baden-Baden.
Miembro del Protector de la asociación general de trajes tradicionales Bund “Heimat und Volksleben” e. V.

Ancestros

Sucesión

Enlaces externos

Nacidos en Baden-Wurtemberg
Casa de Baden

Referencias y notas